Papagei ist ein Vogel siehe: Papageien

Weiteres
Papagei (Wappentier) in der Heraldik
Alex (Graupapagei), individueller Papagei (1976–2007), Versuchstier
Titel
Flauberts Papagei, Roman von Julian Barnes
Der Papagei ist tot (Dead Parrot oder Parrot Sketch), Sketch von Monty Python
Siehe auch
 Meister des Papageis
 Papageifische